

Гарродсбург — місто, штат Кентуккі
 Гарродсбург — переписна місцевість, штат Індіана